Князівство Райс молодшої лінії або Ройс-Ґера () — держава, що існувала в 1848—1918 роках на території сучасної Тюрінгії в Німеччині.

Князівство Ройс молодшої лінії мало площу 827 км² і населення 145 000 в 1905 році. Його столицею була Ґера.

Історія 
У 1806 році графи Ґери, Шлейца, Лобенштейна, Кестріца та Еберсдорфа отримали титул князів. У 1848 графства об'єдналися, утворивши єдине князівство.

Після Першої світової війни території князівств Ройс молодшої та старшої ліній були об'єднані в Республіку Ройс, яка проіснувала до 1919 року, після чого була включена до складу вільної держави Тюрінгія.

Посилання 
 Рейсс, княжества в Германии // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

Німецька конфедерація
Держави і території, засновані 1806